Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie
  de réserve

France 
 d'infanterie

URSS 

Homonymie d'unités militaires